Axonchium är ett släkte av rundmaskar. Axonchium ingår i familjen Belondiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Axonchium